El topónimo Penfield puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:
 Penfield, un lugar designado por el censo en el estado de Illinois.
 Penfield, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Penfield, un municipio ubicado en el estado de Ohio.

En Neurociencias:
Penfield investigador en neurofisiología 
Homúnculo de Penfield